Зумпавакан има више значења:

 Општина Зумпавакан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Зумпавакан (Зумпавакан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику